Normanella är ett släkte av kräftdjur. Normanella ingår i familjen Normanellidae. 

Normanella är enda släktet i familjen Normanellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Normanella